

Codici 
 CJC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Calama (Cile)

Sigle 
 Codex juris canonici – Codice di diritto canonico